Lijst van gemeenten in Limburg (België), Belgisch Limburg.
 Tabel van gemeenten in Limburg (Nederland), Nederlands Limburg.